Ipocras (auch Ypocras) bezeichnet:

 den Süßwein Hypocras
 den Titel einer mittelalterlichen Monatsdiätetik